De Duitse 542e Infanteriedivisie (Duits: 542. Infanterie-Division) was een Duitse infanteriedivisie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De divisie werd opgericht op 12 augustus 1944 en deed in haar korte bestaan uitsluitend dienst in Polen.

Op 12 augustus 1944 werd de divisie opgericht uit onderdelen van de 542e Grenadierdivisie. De divisie vocht in Polen tegen de oprukkende troepen van het Rode Leger. Op 9 oktober 1944 werd de divisie omgevormd tot de 542e Volksgrenadierdivisie.

Commandanten

Samenstelling 
 Grenadier-Regiment 1076
 Grenadier-Regiment 1077
 Grenadier-Regiment 1078
 Artillerie-Regiment 1542
 Füsilier-Kompanie 1542
 Nachrichten-Kompanie 1542
 Pionier-Kompanie 1542
 FlaK-Kompanie 1542
 Sturmgeschütz-Abteilung 1542
 Kodina 1542
 Versorgungstruppen 1542

Externe links 
"542. Infanterie-Division" - Artikel op www.lexikon-der-wehrmacht.de
"542. Infanterie-Division" - Artikel op Axishistory.com

Heer (Wehrmacht)
Duitse militaire eenheid in de Tweede Wereldoorlog